Jméno a příjmení Karel Doležal má více nositelů:

 Karel Doležal (fotbalista) (* 1977) – český fotbalista
 Karel Doležal (hudebník) (1948–2018) – český violista
 Karel Doležal (politik) (* 1948) – český politik, bývalý náměstek ministryně zdravotnictví ČR, ředitel Úrazové nemocnice v Brně